est un nom porté par plusieurs souverains européens :
 , roi de Macédoine en 297 av. J.-C. ;
  dit le Bel (v. 1268-1314), roi de France de 1285 à 1314 ;
 , comte de Waldeck-Wildungen de 1513 à 1574 ;
 , comte de Hanau-Lichtenberg de 1538 à 1590 ;
  (1605-1665), roi d'Espagne de 1621 à 1665.

Par ailleurs Velázquez a peint plusieurs tableaux de  :
 , portrait officiel de pied, entièrement visible et vêtu de noir, peint par vers 1623, et l’un des premiers portraits qu’il fit du souverain, peu après s’être établi à Madrid. La toile fut totalement refaite vers 1628. Elle se trouve au Musée du Prado à Madrid ;
 , portrait peint vers 1623-1624, conservé au Meadows Museum à Dallas (USA) ;
 , portait en armure peint de 1626 à 1628, conservé au Musée du Prado ;
 , portrait en pourpoint jaune peint en 1627-1628, conservé au musée Ringling à Sarasota (USA) ;
 , une huile sur toile peinte en 1635, exposée à la National Gallery de Londres ;
 , portrait en buste peint entre 1653 et 1655 et conservé au Musée du Prado, le dernier portrait fait sur le vif, et le seul exécuté après son second voyage en Italie.

Homonymie